Het tennistoernooi van Wimbledon in 2011 werd bij de vrouwen in het enkelspel van 20 juni tot en met 2 juli gehouden in de Londense wijk Wimbledon.

Toernooisamenvatting 
Titelverdedigster Serena Williams was het zevende reekshoofd. Zij bereikte de vierde ronde – daarin werd zij uitgeschakeld door Marion Bartoli.

De als eerste geplaatste Caroline Wozniacki bereikte eveneens de vierde ronde. Daarin verloor zij van Dominika Cibulková.

Het achtste reekshoofd, Petra Kvitová uit Tsjechië, won het toernooi. Zij versloeg in de finale de als vijfde geplaatste Russin Maria Sjarapova in twee sets. Kvitová wist voor het eerst in haar loop­baan een grandslamtoernooi op haar naam te schrijven. Het was haar vijfde WTA-titel, waarvan vier in 2011.

De Belgische Yanina Wickmayer was het negentiende reekshoofd – zij bereikte de vierde ronde. Haar landgenote Kirsten Flipkens strandde in de eerste ronde.

Algemeen

Geplaatste speelsters

Prijzengeld en WTA-punten

Toernooischema

Eindfase

Deel 1

Deel 2

Deel 3

Deel 4

Deel 5

Deel 6

Deel 7

Deel 8

Externe links 
 
 Toernooischema WTA (pag.1+2)
 Toernooischema ITF

Wimbledon
ITF-toernooi in 2011